Bruhn är ett efternamn, som främst förekommer i Norden. Det kan stavas på olika sätt. Enligt tillgänglig offentlig statistik var följande antal personer bosatta i Norden 2014 med namnvarianterna:
 Bruhn: Sverige 842, Danmark 1586, Norge 44, Finland 22
 Brun: Sverige 391, Danmark 620, Norge 1011, Finland 17
 Bruun: Sverige 342, Danmark 6536, Norge 1013, Finland 440
Totalt blir detta i Sverige 1575 , i Danmark 8742, i Norge 2068 och i Finland 479 personer.

Personer med efternamnet Bruhn eller med varianter av detta namn

 Brun (skarprättare), (aktiv 1743), svensk skarprättare
 Brun Bengtsson (1500-talet), svensk eventuellt legendarisk person

A
 Adolph Bruun (1781–1860), svensk kyrkoherde, hovpredikant och prost
 Amalie Bruun (född 1985), dansk sångerska, låtskrivare och modell
 Ane Brun (född 1976), norsk sångerska och låtskrivare
 Anders Bruhn (1778–1856), svensk teolog, biskop i Göteborg
 Angelo Bruun (1898–1956), dansk skådespelare
 Annika Bruhn (född 1992), tysk simmare
 August Bruhn (1872–1941), svensk kyrkoherde och politiker, liberal

B
 Bertil Brun (omnämnd 1389), borgmästare i Stockholm
 Birgitte Bruun (född 1953), dansk skådespelare

C
 Cajus Bruun (1866–1919), dansk skådespelare
 Celine Brun-Lie (född 1988), norsk längdåkare
 Christen Brun (1846–1917), norsk teolog och biskop
 Christer Bruun (född 1955), finländsk historiker
 Christian Bruun (1831–1906), dansk biblioteksman
 Christopher Bruun (1839–1920), norsk folkhögskollärare och präst
 Constance Bruun (1864–1894), norsk skådespelare

E
 Einar Bruun (1890–?), norsk skådespelare och regissör, delvis i Sverige
 Elsa Bruun (1886–1976), finländsk bibliotekarie
 Erik Bruhn (1928–1986), dansk balettdansare och balettmäsatare
 Erik Bruun (född 1926), finländsk grafiker

F
 Frans de Brun (1866–1930), svensk matematiker och lokalhistoriker
 Frederik Bruun (1816–1891), dansk fångvårdsman
 Friederike Brun (1765–1835), dansk författare
 Fritz Charles Bruun-Rasmussen (1870–1964), dansk politiker och biskop

G
 Gustaf Brun (1886–1958), läkare

H
 Hans Jacob Brun (1661–1739), norsk militär
 Harald Brun (1873–1927), norsk konstnär
 Henry Bruun (1903–1970), dansk arkivarie
 Hugo Bruun (1888–1962), dansk skådespelare

J
 Jacob Bruun Larsen (född 1998), dansk fotbollsspelare
 Johan Brun (född 1988), svensk handbollsspelare
 Johan Nordahl Brun (1745–1816), norsk biskop och diktare
 Johanne Bruhn (1890–1921), norsk skådespelare
 Johannes Brun (1832–1890), norsk skådespelare
 Jonas Brun (född 1979; svensk författare
 Julius Brun (1818–1901), apotekare och politiker

K
 Karl Bruhn (1894–1978), finländsk skolman och pedagog
 Kettil Bruun (1924–1985), finländsk sociolog och alkoholforskare
 Klavs Bruun Jørgensen (född 1974), dansk handbollsspelare och tränare
 Knud Bruun-Rasmussen (1898–1984), dansk författare
 Kristoffer Brun (född 1988), norsk roddare

L
 Lars Bruun (1934–2021), svensk uppfinnare och industriman
 Laurids Bruun (1864–1935), dansk författare
 Louise Brun (1830–1866), norsk skådespelare
 Lyder Brun (1870–1950), norsk teolog och professor

M
 Malthe Conrad Bruun (1775–1826), dansk politisk författare och geograf
 Maria Christina Bruhn (1732–1808), svensk uppfinnare
 Massi Bruhn (1846–1895), dansk författare och kvinnosakskämpe

N
 Nicola de Brun, pseudonym för Klaus Brüngel, (född 1949), tysk kompositör
 Niels Peter Bruun Nielsen (född 1959),dansk skulptör
 Niels Thorup Bruun (1778–1823), dansk litteratör
 Niels Bruun (född 1947), dansk arkitekt
 Niklas Bruun (född 1950), finländsk jurist

P
 Patrick Bruun (1920–2007), finländsk historiker
 Per Bruun (född 1944), svensk musiker
 Peter Bruhn (1969–2014), svensk typsnittsdesigner
 Peter Daniel Bruun (1796–1864), dansk politiker

R
 Rolf Bruhn (1878–1942), svensk-kanadensisk affärsman

S
 Staffan Bruun (född 1955), finlandssvensk journalist och författare
 Sven Brun, flera personer
 Sven Bruhn (1837–1917), svensk godsägare och politiker
 Sven Brun (apotekare) (1880–1954), svensk apotekare
 Sven Brun (präst) (1812–1894), norsk präst
 Sverre Bruun (1886–1987), norsk lektor och läroboksförfattare
 Søren Bruun (1751–1830), dansk lantmätare

T
 Theodor Bruun (1821–1888), finländsk friherre och ämbetsman
 Thomas Christopher Bruun (1750–1834), dansk filolog, författare och professor

V
 Viggo Brun (1885–1978), norsk matematiker

W
 William Bruhn-Möller (1887–1964), svensk roddare

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland